Summer (hop), een hopvariëteit, gebruikt voor het brouwen van bier
 Summer (Calvin Harris), een nummer van Calvin Harris uit 2014
 Summer (1984), een televisiefilm uit 1984
 Summer (zangeres), een zangeres die zong bij enkele nummers van eurodance- en rap-groep Snap!
 Summer, de internationale titel van Leto, een Russische film van 2018

Personen
 Donna Summer, een Amerikaans zangeres, songwriter en artieste
 Jochen Summer, een Oostenrijks wielrenner